88-й чемпионат Аргентины  прошёл с 25 августа  по 7 сентября 2013 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг 2487).

В матче в быстрые шахматы за первое место победил Диего Флорес со счётом 3 : 1 (+3 −1).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2013 год в шахматах
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Спорт в Аргентине в 2013 году